Pentapycnon är ett släkte av havsspindlar. Pentapycnon ingår i familjen Pycnogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Pentapycnon